Příjmení Ehrenberger nosí tyto osobnosti:
 Emil Ehrenberger (* 1946), slovenský a čs. politik, ministr spojů ČSFR
 František Ehrenberger, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jiří Ehrenberger (* 1955), německý hokejový trenér českého původu
 Josef Ehrenberger (1815–1882), český kněz a spisovatel
 Josef Ehrenberger (fotbalista) (* 1962), český fotbalový brankář
 Vlastimil Ehrenberger (* 1935), český a čs. politik KSČ, ministr paliv a energetiky ČSSR

 Eleonora Ehrenbergová (1832–1912) – česká operní zpěvačka

Související články 
 Související příjmení
 Ehrenberg (Eren-)
 Ehrenfeld
 Ehrenthal, Possanner von Ehrenthal
 Ehrenzweig

Německá příjmení
Česká příjmení